Putain de camion peut désigner :
 Putain de camion, album de Renaud, sorti en 1988 ;
 Putain de camion, chanson de Renaud, en hommage à Coluche.